Beveren és un topònim molt freqüent
 Beveren o Beveren-Waas, municipi de Flandes Oriental
 Beveren-Leie, antic municipi de Flandes Occidental, fustionat amb Waregem
 Beveren (Roeselare), antic municipi de Flandes Occidental, fustionat amb Roeselare

Entitats històriques 
 Senyoria de Beveren, feu del comtat de Flandes

Persones 
 Jan van Beveren, futbolista